Ajat (gemeente), een Franse gemeente in het departement Dordogne 
 Ajat (plaats), een plaats in de Russische oblast Sverdlovsk
 Ajat (rivier), een zijrivier van de Tobol in Kazachstan